Даублебски фон Штернек () — фамилия австрийских баронов. Известные носители:

 Даублебски фон Штернек, Максимилиан (1829—1897) — австро-венгерский флотоводец, адмирал, командующий Императорского и Королевского Военно-морского Флота Австро-Венгрии в 1883—1897 годах.
 Даублебски фон Штернек, Роберт (1839—1910) — генерал-майор австро-венгерской армии, астроном, геодезист.
 Цейдлер-Даублебски фон Штернек, Эгон (1870—1919) — генерал-майор австро-венгерской армии, один из ближайших советников императора Австрии Карла I .